Kaporniagaqarteq Kangitteq bezeichnet:
 Kaporniagaqarteq Kangitteq (Fluss, Kangersaajiva) (Søelv), Fluss im Distrikt Ittoqqortoormiit, Grönland
 Kaporniagaqarteq Kangitteq (Fluss, Kangersik Kiatteq), Fluss im Distrikt Ittoqqortoormiit, Grönland